Grimston kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Grimston, Leicestershire, ort, England, 
 Grimston, Norfolk, England, 
 Grimston, Selby, England, 
 Grimston, East Riding of Yorkshire – en ort i East Riding of Yorkshire (distrikt), East Riding of Yorkshire, England
 Grimston, Nottinghamshire, England
 Grimston, Suffolk, England
 Grimston, York – en ort i York, North Yorkshire, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar